Гринстрит () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Гринстрит, Айвор — ганский политик.
 Гринстрит, Лайонел — британский антарктический исследователь.
 Гринстрит, Сидни — английский актёр театра и кино.